The Crystals (winkelcentrum), een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Las Vegas
 The Crystals (meidengroep), een Amerikaanse meidengroep uit de jaren 60
 Crystals (album), een muziekalbum uit 1974 van de Amerikaanse jazzmuzikant Sam Rivers
 Montreal Crystals, een voormalig Canadees ijshockeyteam, actief van 1886 tot 1895